Рауф Талгатович Инилеев (; 8 октября 1950, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекистанский футболист и тренер.

Карьера

Карьера в качестве футболиста 
Рауф Инилеев начал свою профессиональную карьеру в качестве футболиста в начале 1973 года. В том году он играл за команду дублёров ташкентского «Пахтакора» и играл в составе дублёров «Пахтакора» но так и не попав в основную команду, в 1975 году покинул клуб. В последующие годы играл в таких клубах как: «Мехнат» (Джизак), «Старт» (Ташкент) и «Звезда» (Джизак). В 1988 завершил свою игровую карьеру.

Карьера в качестве тренера 
С 1989 работал тренером в джизакском «Ешлике». В 1993 году его пригласили в Ташкент на новообразованную команду «Чиланзар», где он работал до 1996 года. В 1997 году стал главным тренером «Согдианы» и работал в Джизаке до 2000 года. Позднее он руководил такими клубами, как «Шуртан» и «Андижан».

В начале 2006 года был назначен главным тренером молодёжной сборной Узбекистана. В том году вместе со сборной Инилеев дошёл до четвертьфинала футбольного турнира Азиатских Игр 2006 года в Катаре. Позднее в конце2006 года после увольнения Валерия Непомнящия с поста главного тренера, он стал главным тренером национальной сборной Узбекистана и участвовал вместе со сборной в Кубке Азии 2007 года. В Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до четвертьфинала и проиграв сборной Саудовской Аравии со счётом 2:1 и покинула турнир. В том году Рауф Инилеев был признан лучшим тренером года в Узбекистане и АФК. В сентябре 2008 года после неудачных матчей в рамках квалификации на Чемпионат Мира 2010 года, Инилеев был уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана.

В январе 2009 года Рауф Инилеев подписал двухлетний контракт с клубом «Бухара» но в конце того же сезона был уволен по причине того что «Бухара» вылетела с Высшей Лиги на Первую Лигу заняв 15-е место.

22 марта 2010 года Инилеев стал главным тренером «Согдианы» которая вылетела в Первую Лигу. Спустя год Инилеев смог вывести «Согдиану» в Высшую Лигу но уже в этом же сезоне команда опять вылетела в Первую Лигу. После очередного вылета, Рауф Инилеев покинул джизакскую команду.

21 января 2014 года подписал контракт с казахстанским клубом «Мактаарал» из первой лиги, но 30 июня подал в отставку.

С декабря 2016 года главный тренер ташкентского клуба «Обод».

Награды 
 Лучший тренер года в АФК: 2007
 Лучший тренер года в Узбекистане: 2007

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Согдиана»
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры сборной Узбекистана по футболу
Тренеры ФК «Согдиана»
Тренеры ФК «Шуртан»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Мактаарал»
Тренеры ФК «Обод»